«Нью-И́нглэнд Револю́шн» () — американский футбольный клуб, представляющий Большой Бостон, штат Массачусетс. Домашний стадион «Джиллетт Стэдиум» расположен в юго-западном пригороде Бостона, городе Фоксборо. Является одним из десяти клубов, которые основали лигу MLS в 1996 году.

История 

Название клуба «Революшн» (, «революция») отдаёт дань исторической роли, которую регион Новая Англия (New England) сыграл в Американской революции. Клубные цвета — тёмно-синий и красный.

Владельцем клуба является Роберт Крафт, которому также принадлежит клуб НФЛ «Нью-Инглэнд Пэтриотс». С 1996 по 2001 годы клуб проводил свои домашние матчи на арене «Фоксборо Стэдиум», а в настоящее время выступает на «Джиллетт Стэдиум».

1 октября 2014 года «Революшн» объявил о заключении многолетнего соглашения о партнёрстве с лиссабонским «Спортингом». Целью соглашения являются обмен опытом, разработка совместных методов развития игроков первого и молодёжного составов, обмен игроками в аренду и обоюдное содействие продвижению брендов клубов. В дополнение, согласно партнёрству, клубы совместят скаутинговые ресурсы, а игроки и тренеры будут участвовать в совместных тренировочных сборах и проводить товарищеские матчи.

14 мая 2019 года спортивным директором и главным тренером клуба был назначен Брюс Арена.

В сезоне 2021 «Нью-Инглэнд Революшн» стал победителем регулярного чемпионата, завоевав Supporters’ Shield с рекордом MLS в 73 очка.

Текущий состав

Символическая сборная 25-летия 
В марте 2020 года в честь 25-го сезона MLS была составлена символическая сборная «Нью-Инглэнд Революшн» за всё время по результатам голосования болельщиков.
 Главный тренер: Стив Никол (1999, 2002—2011).
 Вратарь: Мэтт Рис (2003—2013).
 Защитники: Эндрю Фаррелл (2013—), Майкл Паркхёрст (2005—2008), Крис Тирни (2008—2018).
 Полузащитники: Клинт Демпси (2004—2006), Диего Фагундес (2011—2020), Шалри Джозеф (2003—2012, 2014), Ли Нгуен (2012—2018), Стив Ролстон (2002—2010).
 Нападающие: Джо-Макс Мур (1996—1999, 2003—2004), Тейлор Туэллмен (2003—2010).

Тренеры 
  Фрэнк Стэплтон (январь — сентябрь 1996)
  Томас Ронген (ноябрь 1996 — август 1998)
  Вальтер Дзенга (1998—1999, игрок-тренер)
  Стив Никол (1999, )
  Фернандо Клавихо (ноябрь 1999 — апрель 2002)
  Стив Никол (май — ноябрь 2002, )
  Стив Никол (ноябрь 2002 — октябрь 2011)
  Джей Хипс (ноябрь 2011 — сентябрь 2017)
  Том Соун (сентябрь — ноябрь 2017, )
  Брэд Фридель (ноябрь 2017 — май 2019)
  Майк Лаппер (май 2019, )
  Брюс Арена (май 2019 — )

Форма 
Цвета основного комплекта формы — синий, красный и белый; резервный комплект — белого цвета. Цвета формы соответствуют цветам флага США и совпадают также с клубными цветами команды по американскому футболу «Нью-Ингленд Пэтриотс». С 2010 года к основным цветам добавляется и серебряный.

Домашняя

Гостевая

Третья

Экипировка

Достижения 
 Обладатель Supporters’ Shield (1): 2021
 Финалист Кубка MLS (5): 2002, 2005, 2006, 2007, 2014
 Победитель Открытого кубка США (1): 2007
 Чемпион Североамериканской суперлиги (1): 2008

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Массачусетса
Спорт в Фоксборо